Isolator kan avse:

 isolator (material) –  icke-ledande material inom elektrotekniken
 isolator (komponent) – komponenter gjorda av icke-ledande material inom elektrotekniken

Se även 
 dielektriska material
 isolering – för andra typer av isolering